Purin ist:
 eine heterobicyclische aromatische organische Verbindung, siehe Purin
 ein Mitglied der davon abgeleiteten Stoffgruppe der Purine

Purin ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Purin (* 1963), österreichischer Kulturwissenschaftler und Direktor des Jüdischen Museums München